Burlorne Tregoose – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w dystrykcie Kornwalii
 Burlorne Pillow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii, w dystrykcie Kornwalii